Boyvin ist der Familienname folgender Personen:

 René Boyvin (1525– nach 1580), französischer Kupferstecher
 Robert Boyvin (um 1470–1542), französischer Miniaturmaler
 Jacques Boyvin um (1653–1706), französischer Organist und Komponist

Siehe auch:
 Boivin